Walerija Mychajliwna Strachowa (, engl. Transkription Valeriya Strakhova; * 9. Juni 1995 in Kertsch) ist eine ukrainische Tennisspielerin.

Karriere 
Strachowa spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang 12 Titel im Einzel und 30 im Doppel gewann. Sie bevorzugt den Hartplatz.

Ihr erstes Turnier als Profi spielte sie im Mai 2011 in Istanbul, wo sie in der zweiten Runde gegen Andreea Vaideanu ausschied. Ihren ersten Turniersieg feierte sie im April 2013 in Schymkent, als sie im Finale Ljubow Wassiljewa in zwei Sätzen bezwang.

Ihr erstes Turnier auf der WTA Tour spielte sie im April 2014 bei den Portugal Open; in der Qualifikation unterlag sie dort der Französin Alizé Lim klar mit 3:6 und 0:6. Bei den Bucharest Open scheiterte sie 2015 in der ersten Runde der Qualifikation an der Rumänin Cristina Ene; mit ihrer Doppelpartnerin Anastasija Wassyljewa verlor sie gegen die topgesetzte Paarung Andreja Klepač/Aleksandra Krunić ebenfalls bereits in Runde eins mit 0:6 und 0:6. Bei den Hechingen Ladies Open gelang ihr mit Siegen über Gabriela Cé, Barbara Haas und Quirine Lemoine der Einzug ins Viertelfinale, in dem sie Romina Oprandi in zwei Sätzen unterlag. Im Doppel schied sie mit ihrer Partnerin Priscilla Hon bereits in der ersten Runde gegen das österreichische Duo Melanie Klaffner/Sandra Klemenschits aus.

Bei der St. Petersburg Ladies' Trophy und beim TEB BNP Paribas İstanbul Cup scheiterte sie 2016 jeweils in der ersten Runde der Qualifikation.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Ukraine)
Ukrainer
Geboren 1995
Frau